El nombre de Pedro Muñiz puede designar a los siguientes individuos:

Personas 
 Pedro Muñiz (m. 1224), arzobispo de Santiago de Compostela.
 Pedro Muñiz de Godoy (m. 1385), noble castellano.
 Pedro Muñiz de Molina (1545-1616), deán de la catedral de Lima.